Barras puede referirse a:

Un apellido 
 Jean-Antoine de Barras de la Penne (1650-1730), oficial de la Marina Real francesa;
 Jacques Melchior de Barras (1719-1793), oficial de la Marina Real francesa que participó en la guerra de independencia de Estados Unidos;
 Paul Barras (1755-1829), político de la Revolución francesa;

Un topónimo 
 Barras, una localidad del departamento de Alpes de Alta Provenza, en Francia;
 Barras, una localidad del estado de Piauí, en Brasil;